«Orán» - u «Oran»- puede referirse a:

Antroponimia 
 San Orán (-), santo irlandés-escocés.

Divisiones administrativas 
 en Argelia:
 Orán, ciudad sobre la costa del Mediterráneo;
 Provincia de Orán, de la cual es capital la anterior;

 en la Argentina:
 Orán, departamento de la provincia de Salta;
 San Ramón de la Nueva Orán, ciudad de la provincia de Salta;

 en Australia:
 Oran Park, localidad al oeste de Sídney;

 en los Estados Unidos:
 Municipio de Oran, localidad del condado de Fayette, Iowa;
 Oran, localidad del condado de Scott, Misuri;
 Oran, en Town of Pompey, Nueva York;
 Oran, en Palo Pinto County, Texas;

 en Escocia:
 Oran, localidad en el condado de Moray, Escocia;

 en Francia:
 Orán, departamento durante 1848-1962;

 en la India:
 Oran, pueblo en el estado de Uttar Pradesh; 

 en Malasia:
 Oran, distrito de la provincia de Perlis.